Heiliger Jakob(us), Sankt Jakob(us) steht für:
 Jakobus der Ältere oder der Große († ca. 44), Apostel (Patrozinium 25. Juli u. a.)
 Jakobus, Sohn des Alphäus, Jakobus der Jüngere/der Kleine († um 62), Apostel (3. Mai u. a.)
 Jakobus, Bruder Jesu
 Jakob der Asket
 Jakob Griesinger, Jakob von Ulm
 Jakob von Nisibis
sowie:
 Jakobitag, 25. Juli, Gedenktag des Jakobus d. Ä.

Sankt Jakob oder St. Jakob ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 St. Jakob (Leutenberg), ein Ort in der Gemeinde Leutenberg in Thüringen

in Österreich
 Kärnten
 Sankt Jakob im Rosental, Marktgemeinde in Kärnten
 St. Jakob (Gemeinde Ferndorf), Ortschaft von Ferndorf, Bezirk Villach-Land
 Sankt Jakob (Gemeinde Ruden), Ortschaft von Ruden, Bezirk Völkermarkt
 St. Jakob (Gemeinde Sankt Andrä), Ortsteil von Sankt Andrä
 St. Jakob ob Gurk, Ortschaft von Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan
 St. Jakob (Gemeinde Völkermarkt), Šentjakob, Katastralgemeinde von Völkermarkt
 St. Jakob (WoSt. Jakob ob Gurklfsberg), Katastralgemeinde von Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg
 Niederösterreich
 St. Jakob (Gemeinde Groß Gerungs), Ortsteil der Stadtgemeinde Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Oberösterreich
 St. Jakob (Gemeinde Sankt Willibald), Ortsteil der Gemeinde Sankt Willibald, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Land Salzburg
 Sankt Jakob am Thurn, Ortsteil von Puch bei Hallein
 Steiermark
 Sankt Jakob im Walde, Gemeinde in der Steiermark,
 St. Jakob (Gemeinde Breitenau), Hauptort der Gemeinde Breitenau am Hochlantsch, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Tirol
 St. Jakob in Haus, Gemeinde in Nordtirol
 St. Jakob in Defereggen, Gemeinde in Osttirol
 St. Jakob am Arlberg, Ortsteil von St. Anton am Arlberg in Nordtirol

in Italien
 St. Jakob (Ahrntal), eine Fraktion der Gemeinde Ahrntal, Südtirol
 St. Jakob (Leifers), eine Fraktion der Gemeinde Leifers, Südtirol
 St. Jakob (Pfitsch), eine Fraktion der Gemeinde Pfitsch, Südtirol
 St. Jakob (St. Ulrich in Gröden), ein Ortsteil der Gemeinde St. Ulrich in Gröden, Südtirol
 St. Jakob (Villnöß), eine Fraktion der Gemeinde Villnöß, Südtirol

in der Schweiz
 St. Jakob an der Birs, eine historische Aussätzigensiedlung bei Basel, Kanton Basel-Stadt
 St. Jakob an der Sihl, historische Aussätzigensiedlung und Schlachtfeld in Aussersihl, Kanton Zürich, siehe Stauffacher (Zürich)
 St. Jakob (St. Gallen), Quartier der St. Gallen
 St. Jakob (Sportzentrum), ein grosses Sportzentrum in Münchenstein, Kanton Basel-Land
 St. Jakob NW, ein Weiler in der politischen Gemeinde Ennetmoos, Kanton Nidwalden
 St. Jakob UR, ein Weiler in der politischen Gemeinde Isenthal, Kanton Uri

und ist auch die
 deutschsprachige Bezeichnung für Opatija, Kroatien

sowie:
 Kirchen mit dem Patrozinium diverser Heiliger, siehe unsortiert Jakobskirche
 diverse Klöster diverser Heiliger, siehe Kloster St. Jakob
 St. Jakob (Jakobsinsel), eine kleine Insel im Staffelsee, Oberbayern

Siehe auch:
 Jakob – zum Namen
 St. James, San Giacomo, Santiago
 Stiftung St. Jakob